José Vázquez ist der Name folgender Personen:

* José Vázquez Schiaffino (1881–1958), mexikanischer Diplomat
 José Demaría Vázquez (1900–1975), spanischer Fotograf sowie Film- und Theaterunternehmer
 José Vázquez Díaz (1913–1998), spanischer Ordensgeistlicher, Bischof von Bom Jesus do Gurguéia
 José Juan Vázquez (* 1988), mexikanischer Fußballspieler
 José Luis López Vázquez (1922–2009), spanischer Schauspieler
 José Miguel Ángel Giles Vázquez (1941–2005), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Ciudad Altamirano
 José Ricardo Vázquez (* 1940), argentinischer Fußballspieler